Monte Dragone – rilievo dei Monti Aurunci
 Monte Dragone – montagna delle Alpi Pennine